Bénédictin a plusieurs significations :

 un bénédictin est un moine appartenant à l'ordre de Saint-Benoît ;
 un bénédictin est un habitant de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer, de Saint-Benoît (La Réunion), de Saint-Benoît-d'Hébertot, de Saint-Benoît-des-Ondes ;
 un bénédictin est un cultivar de pommier domestique ;
 un bénédictin est un gâteau aux amandes et aromatisé à la bénédictine.

 Voir aussi